Майда́на () — испанская фамилия. Известные носители:
 Майдана, Кристиан (род. 1987) — аргентинский футболист, полузащитник.
 Майдана, Луис (род. 1934) — уругвайский футболист, вратарь.
 Майдана, Маркос (род. 1983) — аргентинский боксёр-профессионал.
 Майдана, Хонатан (род. 1985) — аргентинский футболист, защитник.
 Майдана Паласиос, Ананиас (1923—2010) — парагвайский политик, генеральный секретарь Парагвайской Коммунистической Партии.
 Веласко Майдана, Хосе Мария (1896—1989) — боливийский композитор, кинорежиссёр.